AHP peut signifier :
 Alpes-de-Haute-Provence, un département français ;
 Alabama Highway Patrol, le service de la police d'État de l'Alabama.